Kaufmann steht für:

 Kaufmann, im weiteren Sinn jeden, der erwerbsmäßig Waren anbietet oder daran mitarbeitet
 Kaufmann (HGB), im deutschen Handelsgesetzbuch den Betreiber eines Handelsgewerbes
 Eingetragener Kaufmann, einen im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmer
 Diplom-Kaufmann, einen akademischen Grad
 FV-Diplom-Kommunikationskaufmann (Dkkfm.), einen in Österreich verliehenen Berufstitel für Werbefachleute
 Kaufmann (berufliche Grundbildung), einen Ausbildungsberuf in der Schweiz
 Kaufmann (Automobilhersteller), einen Schweizer Automobilhersteller
 Kaufmann (Familienname), einen  Familiennamen
 Kaufmann (Schriftart), eine Schreibschriftart, siehe Liste von Schriftarten
 Kaufmann-Bucherer-Neumann-Experimente, physikalische Experimente
 „Kaufmann“ als heutige Bezeichnung für den früheren Kaufmannsgehilfen

Siehe auch:
 Kaufleuten
 Kaufmann im Einzelhandel
 Kaufmann im Groß- und Außenhandel
 Kaufmann im Gesundheitswesen
 Kaufmann für audiovisuelle Medien
 Kaufmann für Bürokommunikation
 Kaufmann für Büromanagement
 Kaufmann für Marketingkommunikation (Werbekaufmann)
 Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung
 Kaufmann für Tourismus und Freizeit
 Kaufmann für Verkehrsservice
 Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
 Bankkaufmann
 Bürokaufmann
 Fachkaufmann
 Industriekaufmann
 Der Kaufmann
 Kauffmann
 Kaufman
 Kauffman
 Koopman